Сезон 1931—1932 у Національній лізі — 35-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Лозанна.

Попередній раунд

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Додатковий матч

|}

Півфінал 

|}

Фінал 

Результати

Додатковий матч 3 липня 1932

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1932
Швейцарія
Швейцарія